Похороны:

 Похороны — погребальный обряд.
 «Похороны» — картина Эдуарда Мане.
 «Похороны» — стихотворение Н. А. Некрасова, ставшее основой для песни «Меж высоких хлебов затерялося».
 «Похороны» — фильм Абеля Феррары.
 «Похороны» — оратория Франсиско Эскудеро.

См. также